Superliga 2006 (Kazachs Суперлига) was het vijftiende seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het vijftiende seizoen van de competitie die anno 2013 Premjer-Liga heet, werd gespeeld van 8 april t/m 4 november 2006.

De competitie-opzet was hetzelfde als vorig seizoen: 16 ploegen streden om het kampioenschap. Aan het eind was Astana FK voor de derde maal de sterkste; de ploeg had 4 punten voorsprong op titelverdediger Aqtöbe FK. De beker ging voor het eerst naar Almatı FK, dat door een 3-1-overwinning in de finale een dubbel van Astana FK voorkwam. Naast de bekerwinnaar plaatste ook Aqtöbe FK zich voor het UEFA-cuptoernooi. Via de Intertoto kwam daar later ook nog Tobıl FK Qostanay bij.

De twee promovendi, Energetïk FK Pavlodar en Qaysar FK Qızılorda, eindigden op de twee laatste plaatsen in de competitie; omdat Avanğard FK Petropavl om financiële redenen afzag van promotie, mocht Qaysar FK Qızılorda ook in 2007 in de Superliga uitkomen.

Clubs

Kaart

Eindstand 2006

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2006

1 Reglementaire 3-0.

Topscorers 2006

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2006

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2006